Albert Buchmann ist der Name folgender Personen:

* Albert Buchmann (SS-Mitglied) (1888–1942?), deutscher Polizist und SS-Führer
 Albert Buchmann (Politiker) (1894–1975), deutscher Politiker (KPD)